Thomas Randolph (1523-1590) – diplomatico e politico inglese
 Thomas Randolph (1605-1635) – poeta e drammaturgo britannico 
 Thomas Randolph, I conte di Moray (... – 1332) – nobile scozzese
 Thomas Randolph - mezzofondista britannico